Valeri Krykov, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || HIFK || SM-liiga
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 14 || 17 || 31 || 16 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1989-1990 || HIFK || SM-liiga 
|| 44 || 16 || 20 || 36 || 26 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 1990-1991 || HIFK || SM-liiga
|| 42 || 20 || 20 || 40 || 28 || 3 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1991-1992 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 27 || 15 || 42 || 28 || 9 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
| 1992-1993 || HIFK || SM-liiga
|| 48 || 21 || 21 || 42 || 44 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1993-1994 || HIFK || SM-liiga
|| 48 || 10 || 10 || 20 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Tappara || SM-liiga
|| 50 || 7 || 10 || 17 || 24 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Tappara || SM-liiga
|| 50 || 19 || 24 || 43 || 46 || 4 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 1996-1997 || Tappara || SM-liiga
|| 48 || 16 || 22 || 38 || 48 || 3 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 1997-1998 || Tappara || SM-liiga
|| 48 || 16 || 12 || 28 || 20 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1998-1999 || Tappara || SM-liiga
|| 54 || 9 || 24 || 33 || 20 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Tappara || SM-liiga
|| 54 || 11 || 17 || 28 || 30 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2000-2001 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 54 || 17 || 12 || 29 || 12 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 56 || 23 || 20 || 43 || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2002-2003 || Timrå IK || SHL
|| 50 || 11 || 27 || 38 || 36 || 10 || 3 || 3 || 6 || 10
|-
| 2003-2004 || Timrå IK || SHL
|| 50 || 8 || 24 || 32 || 47 || 10 || 2 || 5 || 7 || 12
|-
| 2004-2005 || Timrå IK || SHL
|| 50 || 7 || 14 || 21 || 37 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2005-2006 || Timrå IK || SHL
|| 30 || 5 || 7 || 12 || 10 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1967
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Tappara
Joueur du Timrå IK
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace